Ел Бајо има више значења:

 Ел Бајо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бајо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бајо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бајо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бајо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику